A primeira edição do torneio de futebol nos Jogos Pan-americanos foi disputada em Buenos Aires, na Argentina, de 25 de fevereiro a 8 de março de 1951. Cinco equipes competiram após o Brasil ter desistido em 16 de fevereiro de 1951.

Tabela

Turno único 

 Classificação

Premiação

Classificação final

Ligações externas 
 

1951
Futebol
Pan